Asseco Poland
 Asseco Business Solutions
 Asseco Central Europe
 Asseco Data Systems
 Asseco South Eastern Europe
 Asseco Solutions AG
 Asseco Prokom Gdynia